Peter Dixon peut désigner :
 Peter Dixon ou Peter L. Dixon (1931-), écrivain américain ;
 Peter Dixon ou Peter John Dixon (1944-), joueur de rugby à XV britannique.